Лорн Дейвіс (,  20 липня 1930, Ламсден —  20 грудня 2007, Реджайна) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1950 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс», «Бостон Брюїнс», «Детройт Ред-Вінгс» та «Чикаго Блек Гокс».

Загалом провів 113 матчів у НХЛ, включаючи 18 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Інше 
Працював скаутом «Едмонтон Ойлерз». Був одним із тренерів «Нью-Йорк Рейнджерс».

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1953. 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Едмонтон Ойлерз» — 1987, 1990 (як скаут).

Статистика

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
Уродженці Реджайни
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти АХЛ‎
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Тренери «Нью-Йорк Рейнджерс»